Buruni ist der Name folgender Orte:
 Buruni (Kolhumadulu-Atoll), eine bewohnte Insel im Kolhumadulu-Atoll, Malediven

Buruni bezeichnet außerdem:

 Titularbistum Buruni, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche